Spitz steht für:

 Spitz (Hund), eine Gruppe von Hunderassen
 leichter Rausch, siehe Schwips
 ein anderer Name des Kartenspiels Einundvierzig, auch Färbeln genannt
 Spitz (Band), japanische Rockband
 Arnold Spitz, ehemaliger österreichisch-ungarischer Automobilhersteller
 S. Spitz, österreichischer Nahrungsmittelhersteller
 Spitz Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 in Österreich ein Teilstück von Rindfleisch

Spitz ist der Name folgender Orte:
 Spitz (Niederösterreich), Marktgemeinde an der Donau in Niederösterreich
 Spitz (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern
 Spitz (Nandlstadt), Ortsteil der Gemeinde Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern
 Spitz (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Spitz (Volkenschwand), Ortsteil der Gemeinde Volkenschwand, Landkreis Kelheim, Bayern
 Spitz (Gemeinde Hohenzell), Ortsteil der Gemeinde Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Spitz ist der Familienname folgender Personen:
 Alban Spitz (1906–1996), deutscher bildender Künstler
 Alexander Spitz (* 1968), deutscher Behindertensportler
 Alexander von Spitz (1832–1910), preußischer General der Infanterie
 Arno Spitz (1920–2014), deutscher Verleger
 Barbara Spitz (* 1954), österreichische Schauspielerin und Autorin
 Dan Spitz (* 1963), US-amerikanischer Gitarrist
 Elisa Spitz (* 1963), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Elisabetta Spitz (* 1953), italienische Architektin und Verwaltungsmanagerin
 Ellen Handler Spitz (* 1939), US-amerikanische Kunsthistorikerin
 Ernst Spitz (1902–1940), österreichischer Journalist und Buchautor
 Georg Spencer Spitz (1892–1960), deutscher Bankier
 Harry Hermann Spitz (1899–1961), österreichischer Musiker, Rundfunkredakteur und Orchesterleiter
 Heinrich Otto Spitz (1885–1945), österreichischer Fuhrunternehmer, Politiker und Widerstandskämpfer
 Illés Spitz (1902–1961), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Jörg Spitz (* 1943), deutscher Nuklearmediziner und Hochschullehrer 
 Lionel Spitz (* 2001), Schweizer Leichtathlet
 Malte Spitz (* 1984), deutscher Politiker (Grüne)
 Marc Spitz (1969–2017), US-amerikanischer Schriftsteller und Musikjournalist
 Mark Spitz (* 1950), US-amerikanischer Schwimmer
 Michael Spitz SDB (1937–2008), deutscher Religionspädagoge
 René Spitz (* 1968), deutscher Designkritiker und Markenberater
 René A. Spitz (1887–1974), österreichisch-US-amerikanischer Psychoanalytiker
 Robert Spitz (* 1955), deutscher Schauspieler, Schauspielcoach und Regisseur
 Sabine Spitz (* 1971), deutsche Mountainbike-Fahrerin
 Selina Spitz (* 1984), österreichische Biathletin
 Werner Spitz (* 1926), deutsch-amerikanischer forensischer Pathologe
 Wilhelm von Spitz (1836–1910), preußischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Am Spitz (Platz in Wien)
 Spitze (Begriffsklärung)